Hochstetten ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 in Baden-Württemberg:
 Hochstetten (Argenbühl), Ortsteil der Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg
 Hochstetten (Burgrieden), Ortsteil der Gemeinde Burgrieden, Landkreis Biberach
 Hochstetten (Breisach), Ortsteil der Stadt Breisach am Rhein, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Hochstetten (Geislingen) oder Hochsträß, Einzelhof der Gemeinde Geislingen, Zollernalbkreis
 Hochstetten (Linkenheim-Hochstetten), Ortsteil der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten, Landkreis Karlsruhe

 in Bayern:
 Hochstetten (Bad Abbach), Ortsteil des Marktes Bad Abbach, Landkreis Kelheim
 Hochstetten (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen
 Hochstetten (Niederwinkling), Ortsteil der Gemeinde Niederwinkling, Landkreis Straubing-Bogen
 Hochstetten (Perasdorf), Ortsteil der Gemeinde Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen
 Hochstetten (Sontheim), Ortsteil der Gemeinde Sontheim, Landkreis Unterallgäu

 in Rheinland-Pfalz:
 Hochstetten (Hochstetten-Dhaun), Ortsteil der Gemeinde Hochstetten-Dhaun, Landkreis Bad Kreuznach

Hochstetten ist der Familienname folgender Personen:
 Reinhard Adrian von Hochstetten (1700–1765), Ritter des Deutschen Ordens

Siehe auch:
 Höchstetten
 Hochstätten
 Hochstädten